Ouïezd de Spassk est le nom de plusieurs ouïezds de l'Empire russe :
 Ouïezd de Spassk du Gouvernement de Kazan ;
 Ouïezd de Spassk du Gouvernement de Riazan ;
 Ouïezd de Spassk du Gouvernement de Tambov.